Самарканди́ () или ас-Самарканди () — нисба, указывающая на происхождение из города Самарканд (совр. Узбекистан).

 Абд ар-Раззак Самарканди — среднеазиатский историк.
 Абдурахман Танбури Самарканди — певец шашмакома, певший на таджикском языке.
 Абу Лайс Самарканди (—) — правовед ханафитского мазхаба.
 Али ас-Самарканди аль-Кушчи — среднеазиатский математик и астроном империи Тимуридов.
 Али Самарканди — шиитский богослов.
 Алишах Рагиб Самарканди — еврейский поэт, писавший на фарси.
 Амир Сайид Самарканди (XVII—XVIII века) — среднеазиатский историк.
 Бадраддин Самарканди — среднеазиатский врач.
 Дервиш Бузгала Самарканди — композитор.
 Доулатшах Самарканди — персидский поэт и писатель.
  — среднеазиатский писатель, автор «Синдбад-намэ».
 Наджибаддин Самарканди — среднеазиатский врачеватель XIII века.
 Мухаммад ибн Махмуд ас-Самарканди аль-Айяши (ум. ок. 932 г.) — исламский богослов, правовед, крупнейший представитель самаркандской школы ученых-шиитов.
 Мухаммад Захид Самарканди (XII—XIII века) — правовед ханафитского мазхаба.
 Сипанди Самарканди (1245/1829 — 1327/1909) — писатель.
 Фитрат Зардуз Самарканди (1657 — начало XVIII века) — таджикский поэт Бухарского ханства.
 Шамсуддин ас-Самарканди (вторая половина XIII в.) — среднеазиатский математик и астроном, ученик аль-Хазини.
 Ярбек-хан Самарканди (XVII век — 1706) — основатель узбекской правящей династии Яридов в Бадахшане (1658—1706).